Владимир Ксенофонтович Ситнин (, , Московская губерния, Российская империя — 10 июля 1996, Москва, Российская Федерация) — советский государственный деятель, председатель Госкомитета цен при Госплане СССР, при Совете Министров СССР (1965—1974).

Образование 
 1930 год — окончил вечернее отделение Московского института народного хозяйства.

Биография 
 1928—1931 гг. — экономист, консультант, старший консультант правления Государственного Банка СССР.
 1931—1932 гг. — старший экономист фабрики «Парижская коммуна».
 1932—1937 гг.— в наркомате финансов СССР: заместитель руководителя сектора учёта и статистики, заведующий сектором краткосрочного кредита, главный инспектор по проверке исполнения.
 1937 г.— заведующий сектором Тульской областной конторы Сельхозбанка СССР.
 1937—1939 гг. — в Московской областной конторе Промбанка СССР: старший кредитный инспектор, ревизор, руководитель планово-экономической группы.
 1939—1940 гг.— доцент Московского планового института.
 1940—1941 гг.— в Госбанке СССР: консультант-эксперт, старший консультант Центрального планово-экономического управления, эксперт Бюро экспертов при правлении банка.
 1941—1942 гг.— начальник финансового отдела Управления военного строительства Западного фронта.
 1942 г.— начальник финансового отдела Сапёрной армии.
 1942—1945 гг.— ревизор Управления полевых учреждений Правления Государственного банка СССР.
 1945—1951 гг.— заместитель начальника, начальник (с 1949 года) финансового управления Советской военной администрации в Германии (СВАГ).
 1951—1952 гг.— заведующий отделением Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов СССР.
 1952—1953 гг.— начальник отдела финансов Советской контрольной комиссии в Германии
 1953—1954 гг.— советник по вопросам финансов аппарата Верховного комиссара СССР в Германии.
 1954—1965 гг. — в Министерстве финансов СССР: начальник отдела кредита и денежного обращения, начальник Валютного управления, заместитель министра, первый заместитель министра.
 1965—1970 гг. — председатель Государственного комитета цен при Госплане СССР (в 1965 — Министр СССР).
 1970—1974 гг. — председатель Государственного комитета цен Совета Министров СССР.

С августа 1974 г. персональный пенсионер союзного значения.

Депутат Верховного Совета СССР 8 созыва.

Похоронен на Введенском кладбище (29 уч.).

Награды 
 три ордена Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»

Примечания

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник./Сост. В. И. Ивкин. Москва, 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Председатели Государственного комитета по ценам СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Работники Госплана СССР
Персональные пенсионеры союзного значения
Экономисты СССР
Финансисты СССР
Похороненные на Введенском кладбище
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС